Karl Chiari ist der Name folgender Personen:

* Karl von Chiari (1849–1912), österreichischer Gutsbesitzer, Unternehmer und Politiker
 Karl Chiari (Mediziner) (1912–1982), österreichischer Orthopäde